Adorf Pollak von Rudin (1817-1884), entrepreneur autrichien ;
 Benjamin Pollak, (1983-) joueur de poker professionnel français ;
 Burglinde Pollak (1951- ), athlète allemande ;
 Émile Pollak, avocat pénaliste français, farouche opposant à la peine de mort ;
 Heinz Pollak (1913-1974), producteur de cinéma autrichien ;
 Jacob Pollak (vers 1460-1541), rabbin polonais ;
 Jaroslav Pollák (1947-2020), footballeur tchécoslovaque et slovaque ;
 Jonathan Pollak (1982-), militant israélien ;
 Kay Pollak (1938- ), réalisateur, auteur et acteur suédois ;
 Kevin Pollak (1957), comique américain ;
 Kurt Pollak, médecin et écrivain allemand ;
 Leopold Pollak (1806-1880), peintre
 , (1891-1963), politicienne autrichienne ;
 Michael Pollak (1948-1992), sociologue et historien autrichien ;
 Mimi Pollak, actrice suédoise ;
 , (1893-1963), journaliste autrichien ;
 , (1883-1915), historien de l'art autrichien ;
 Peter Pollák (1973-), homme politique slovaque ;
 Pierre Pollak (1950- ), neurologue français ;
 Savka Pollak (1973-), mannequin, journaliste et présentatrice de télévision chilienne ;
 Viktor Pollak (1917-1999), technicien médical autrichien.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme juif